Jméno Ernst Schneider patří více osobnostem:
 Ernst Schneider (vynálezce) (1894–1975) – strojní inženýr a vynálezce
 Ernest Schneider (politik) (1850–1913) – rakouský konstruktér, podnikatel a politik
 Ernst Schneider (politik) (1817–1874) – rakouský politik